Алтуна има више значења:
 Алтуна
 Алтуна (Флорида)
 Алтуна (Вашингтон)
 Алтуна (Ајова)
 Алтуна (Алабама)
 Алтуна (Висконсин)
 Алтуна (Канзас)